

Architettura 
 Villa Soncino Scaroni Dottori – villa di Lumignano in provincia di Vicenza

Persone 
 Cristian Scaroni – ciclista italiano
 Paolo Scaroni – dirigente sportivo e banchiere italiano, presidente del Milan
 Silvio Scaroni – generale e aviatore italiano, asso dell'aviazione nella prima guerra mondiale
 Susannah Scaroni – atleta paralimpica statunitense